As the Palaces Burn — третій студійний альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 6 травня 2003 року.

Композиції 
 Ruin - 3:55
 As the Palaces Burn - 2:24
 Purified - 3:11
 11th Hour - 3:44
 For Your Malice - 3:43
 Boot Scraper - 4:34
 A Devil in God's Country - 3:16
 In Defense of Our Good Name - 4:13
 Blood Junkie - 4:23
 Vigil - 4:42

Джерела 
 As the Palaces Burn  allmusic
 As the Palaces Burn  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003